Rox (televisieserie), een Vlaamse televisie-jeugdserie
 het titelpersonage, een intelligente sportwagen
 Roxanne Tataei (artiestennaam Rox), een in Londen geboren singer-songwriter 
 ROX Desktop, een desktopomgeving voor Linux en Unix
 ROX-Filer, een bestandsbeheerder